Travanca (Amarante), een plaats in de Portugese gemeente Amarante
 Travanca (Cinfães), een plaats in de Portugese gemeente Cinfães
 Travanca (Mogadouro), een plaats in de Portugese gemeente Mogadouro
 Travanca (Santa Maria da Feira), een plaats in de Portugese gemeente Santa Maria da Feira
 Travanca (Vinhais), een plaats in de Portugese gemeente Vinhais